Mit dem Namen Zeche Gutglück gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Gutglück (Hattingen) in Hattingen-Niederwenigern
 Die Zeche Gutglück in Witten-Hardenstein 
 Die Zeche Gut Glück in Witten-Vormholz (Kleinzeche)

Siehe auch

 Zeche Gut Glück & Wrangel in Witten-Vormholz